Bieg na 400 metrów przez płotki kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Letzigrund Stadion w Zurychu.

Mistrzostwa nie obroniła Rosjanka Irina Dawydowa, która zdobyła brązowy medal.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2014 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje 
 Awans: 3 najszybsze z każdego biegu (Q)+4 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
 Awans: 3 najszybsze z każdego biegu (Q)+2 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 400 m przez płotki kobiet